Леверидж или левередж (от  — действие рычага):
 Леверидж  — cоотношение вложений капитала в ценные бумаги с фиксированным доходом (облигации, привилегированные акции) и вложений в ценные бумаги с нефиксированным доходом (обыкновенные акции).
 Производственный леверидж — соотношение постоянных и переменных расходов компании и влияние этого отношения на операционную прибыль, то есть на прибыль до вычета процентов и налогов.
 Финансовый леверидж — соотношение заёмного капитала и собственного капитала компании и влияние этого отношения на рентабельность собственного капитала.